Валакхи́лья — многозначный термин.

 Валакхилья — группа гимнов в «Ригведе»
 Валакхилья — мудрец-карлик в индуизме.